

Patronyme 

 Louis Giry (1596-1665), avocat et homme de lettres français, membre fondateur de l'Académie française ;
 François Giry (1628-1691), son fils, prêtre et homme de lettres français ;
 Odet-Joseph de Vaux de Giry (1699-1761), homme d'Église français et académicien anti-lumières ;
 Arthur Giry (1848-1899), historien et diplomate français ;
 Joseph Giry (1905-2002), homme d'Église, spéléologue et archéologue français ;
 Claire Giry, (1970-), biologiste, directrice générale de l’Inserm.

Personnages de fiction 

 , personnage du Fantôme de l'opéra de Gaston Leroux ;
 , sa fille, personnage du Fantôme de l'opéra de Gaston Leroux.

Toponyme 
 Giry, commune française de la Nièvre.